Tràsil d'Argos, militar argiu
 Tràsil d'Atenes, militar atenenc 
 Tràsil de Rodes, astròleg grec